Division One (1912/1913) – był to 23. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 17 sierpnia 1912, a zakończył się 30 kwietnia 1913. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowski obronił Rangers, dla którego był to 8. tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobył James Reid, który strzelił 30 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

1912 w piłce nożnej
1912 w Wielkiej Brytanii
1913 w piłce nożnej
1913 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji